Flandrin is een Franse familienaam, afkomstig uit de Vivarais. Bekende dragers zijn:
 (Jean-)Hippolyte Flandrin, schilder
 Marcellin Flandrin, fotograaf
 (Jean-)Paul Flandrin, schilder